Улица Тре́тьей Версты́ — прежнее (до 1960-х годов) общее название двух переулков в Ломоносове (Санкт-Петербург).

 Ветеринарный переулок
 Транспортный переулок